Tubia – katolickie biskupstwo tytularne
 Túbia – angolski piłkarz